La première édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Cologne se déroule du 12 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien James Duckworth, du Britannique Cameron Norrie, du Français Gaël Monfils, du Japonais Yoshihito Nishioka, du Lituanien Ričardas Berankis, du Slovène Aljaž Bedene et du Suédois Mikael Ymer.

Lauréats 
Alexander Zverev remporte le tournoi en simple en battant en finale Félix Auger-Aliassime. pour l'Allemand, il s'agit de son  titre ATP en simple, alors que le Canadien perd alors sa sixième finale ATP et son palmarès reste donc vierge sur le circuit principal.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent le tournoi en battant en finale Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double. C'est leur  titre ensemble.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cologne
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cologne
ATP 2020
Tennis en Allemagne en 2020
Tennis en octobre 2020